De bijnaam van professioneel worstelaar Shawn Michaels
The Heartbreak Kid (1972), een film onder regie van Elaine May
The Heartbreak Kid (2007), een film onder regie van de gebroeders Farrelly